Кутерьма:
 Кутерьма — кинофильм.
 Большая Кутерьма — один из рукавов в дельте Дона.